Čtyřhra juniorů na French Open 2019 probíhala v první polovině června 2019. Do deblové soutěže pařížského grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla dvojice složená z 19letého Čecha Ondřeje Štylera a 18letého Japonce Naoki Tadžimy. Ani jeden z nich již nebyl věkově způsobilý zasáhnout do juniorské kategorie.

Vítězem se stal pátý nasazený pár, složený z 18letého Brazilce Matheuse Pucinelliho de Almeidy a Argentince téhož věku Thiaga Agustína Tirantea, který ve finále zdolal italsko-švýcarskou dvojici Flavio Cobolli a Dominic Stephan Stricker po setech 7–6 a 6–4. Oba šampioni tak získali premiérovou grandslamovou trofej. Do juniorského žebříčku si šampioni připsali 270 bodů, finalisté pak 180 bodů.

Nasazení hráčů 
  Lorenzo Musetti /  Giulio Zeppieri (odstoupili)
  Cannon Kingsley /  Emilio Nava (2. kolo)
  Rinky Hijikata /  Filip Cristian Jianu (1. kolo)
  Zane Khan /  Pu Jün-čchao-kche-tche (čtvrtfinále)
  Matheus Pucinelli de Almeida /  Thiago Agustín Tirante (vítězové)
  Šunsuke Micui /  Keisuke Saitoh (1. kolo)
  Liam Draxl /  Govind Nanda (1. kolo)
  Sergej Fomin /  Gauthier Onclin (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

French Open 2019
Juniorský tenis v roce 2019